Главни чланак: Отворено првенство САД у тенису 2011.

Бранилац титуле је био Шпанац Рафаел Надал. Њега је у репризи прошлогодишњег финала победио Србин Новак Ђоковић са 3:1, по сетовима 6:2, 6:4, 6:7(3:7), 6:1. То је Ђоковићу био трећи освојени Гренд слем турнир у сезони и четврти у каријери. Такође, ово је била шеста узастопна победа Новака Ђоковића над Рафаелом Надалом у финалима у сезони.

Носиоци 

  'Новак Ђоковић (победник)
  Рафаел Надал (финале)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Енди Мари (полуфинале)
  Давид Ферер (четврто коло)
  Робин Седерлинг (повукао се са турнира због болести)
  Гаел Монфис (друго коло)
  Марди Фиш (четврто коло)
  Томаш Бердих (треће коло, предао меч због повреде рамена)
  Николас Алмагро (прво коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Жил Симон (четврто коло)
  Ришар Гаске (друго коло)
  Станислас Вавринка (друго коло)
  Виктор Троицки (прво коло)
  Михаил Јужни (прво коло)

<ol start=17>
 Јирген Мелцер ''(друго коло)
 Хуан Мартин дел Потро ''(треће коло)
 Фернандо Вердаско ''(треће коло)
 Јанко Типсаревић ''(четвртфинале, предао меч због повреде левог бутног мишића)
 Енди Родик ''(четвртфинале)
 Александар Долгополов ''(четврто коло)
 Радек Штјепанек ''(друго коло, предао меч због повреде десног рамена)
 Хуан Игнасио Чела ''(треће коло)
 Фелисијано Лопез ''(треће коло)
 Флоријан Мајер ''(треће коло)
 Марин Чилић ''(треће коло)
 Џон Изнер ''(четвртфинале)
 Микаел Љодра ''(друго коло)
 Иван Љубичић ''(друго коло)
 Марсел Гранољерс ''(треће коло, предао меч због повреде абдомена)
 Иван Додиг ''(прво коло)

Жреб

Финале 

{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале

| team-width=175 
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Новак Ђоковић
| RD1-score1-1=7<sup>7
| RD1-score1-2=6<sup>3
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=3
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=20
| RD1-team2= Јанко Типсаревић
| RD1-score2-1=6<sup>2
| RD1-score2-2=7<sup>7
| RD1-score2-3=0
| RD1-score2-4=0
| RD1-score2-5=-{r}-

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Роџер Федерер
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=11
| RD1-team4= Жо-Вилфрид Цонга
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=3

| RD1-seed5=28
| RD1-team5= Џон Изнер
| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=6<sup>2
| RD1-score5-5= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Енди Мари
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=3
| RD1-score6-4=7<sup>7
| RD1-score6-5= 

| RD1-seed7=21
| RD1-team7= Енди Родик
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3=3
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Рафаел Надал
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Новак Ђоковић
| RD2-score1-1=6<sup>7
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=6
| RD2-score1-5=7
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Роџер Федерер
| RD2-score2-1=7<sup>9
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=3
| RD2-score2-4=2
| RD2-score2-5=5

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Енди Мари
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4=2
| RD2-score3-5= 
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Рафаел Надал
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=3
| RD2-score4-4=6
| RD2-score4-5= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Новак Ђоковић
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=6<sup>3
| RD3-score1-4=6
| RD3-score1-5= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Рафаел Надал
| RD3-score2-1=2
| RD3-score2-2=4
| RD3-score2-3=7<sup>7
| RD3-score2-4=1
| RD3-score2-5= 

}}

 Горња половина 
 Група 1 

 Група 2 

 Група 3 

 Група 4 

 Доња половина 
 Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=1. коло
| RD2=2. коло
| RD3=3. коло
| RD4=Осмина финала

| RD1-seed01=-{LL}-
| RD1-team01={{Nowrap| Р. Дутра да Силва}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=1
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=-{Q}-
| RD1-team02= Л. Соренсен
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=0
| RD1-score02-5=-{r}-

| RD1-seed03=
| RD1-team03= А. Богомолов
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=7<sup>7
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=-{WC}-
| RD1-team04= С. Џонсон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=6<sup>3
| RD1-score04-5=3

| RD1-seed05=-{WC}-
| RD1-team05= Р. Џинепри
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6<sup>5
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=-{Q}-
| RD1-team06= Ж. Соуза
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=7<sup>7
| RD1-score06-4=1
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М. Багдатис
| RD1-score07-1=6<sup>2
| RD1-score07-2=6<sup>11
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= Џ. Изнер 
| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=7<sup>13
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=18
| RD1-team09={{Nowrap| Х. М. дел Потро}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ф. Воландри
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Д. Жункејра
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К. Бек
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=-{r}-
| RD1-score11-3= 
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Г. Гарсија-Лопез
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=77
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Д. Химено-Травер
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=64

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р. Мело
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Ж. Симон
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=-{LL}-
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А. Богомолов
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=7
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03=-{WC}-
| RD2-team03= Р. Џинепри
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=28
| RD2-team04= Џ. Изнер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3='''6

| RD2-seed05=18
| RD2-team05=

Група 6

Група 7

Група 8

Види још 
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — жене појединачно
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мушки парови
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — женски парови
 Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011 — мешовити парови

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификациони жреб

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2011.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно